Ranuccio Farnese il Vecchio (1390-1450), condottiero i avi del papa Pau III 
 Ranuccio Farnese (fill de Pau III) (1509-1529), bisbe 
 Ranuccio Farnese (cardenal) (1530-1565), cardenal 
 Ranuccio Farnese o Ranuccio I de Parma (1569-1622), 4t duc de Parma 
 Ranuccio Farnese o Ranuccio II de Parma (1630-1694), 6è duc de Parma